Крайнц (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крайнц, Лука (род. 1994) — словенский футболист, защитник.
 Крайнц, Ханс (1906—1980) — швейцарский ботаник, садовник, специалист по кактусам.